Potamidae — семейство пресноводных крабов.  Включает более 650 видов и около 100 родов, которые размещены в двух подсемействах: Potaminae и Potamiscinae. Древнейшие представители семейства описаны из среднего эоцена Италии.

Подсемейство Potaminae 
Представители подсемейства Potaminae Ortmann, 1896 распространены по берегам Средиземного моря, на Сокотре и до самой Северной Индии;
 Acanthopotamon Kemp, 1918
 Alcomon Yeo & Ng, 2007
 Himalayapotamon Pretzmann, 1966
 Lobothelphusa Bouvier, 1917
 Paratelphusula Alcock, 1909
 Potamon Savigny, 1816
 Socotra Cumberlidge & Wranik, 2002
 Socotrapotamon Apel & Brandis, 2000

Подсемейство Potamiscinae 
Представители подсемейства Potamiscinae Bott, 1970 обитают в Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Acartiapotamon Dai, 1999
 Allopotamon Ng, 1988
 Amamiku Naruse, Segawa & Shokita, 2004
 Aparapotamon Dai & G. X. Chen, 1985
 Apotamonautes Dai & Xing, 1993
 Artopotamon Dai & G. X. Chen, 1985
 Arquatopotamon Chu, Zhou & Sun, 2017
 Aspermon Yeo & Ng, 2007
 Badistemon Yeo & Ng, 2007
 Balssipotamon Dang & Ho, 2008
 Beccumon Yeo & Ng, 2007
 Bottapotamon Türkay & Dai, 1997
 Candidiopotamon Bott, 1967
 Carpomon S. H. Tan & Ng, 1998
 Cerberusa Holthuis, 1979
 Chinapotamon Dai & Naiyanetr, 1994
 Cryptopotamon Ng & Dudgeon, 1992
 Daipotamon Ng & Trontelj, 1996
 Dalatomon Dang & Ho, 2007
 Demanietta Bott, 1966
 Doimon Yeo & Ng, 2007
 Donopotamon Dang & Ho, 2005
 Dromothelphusa Naiyanetr, 1992
 Eosamon Yeo & Ng, 2007
 Erebusa Yeo & Ng, 1999
 Esanpotamon Naiyanetr & Ng, 1997
 Flabellamon Ng, 1996
 Geothelphusa Stimpson, 1858
 Hainanpotamon Dai, 1995
 Heterochelamon Türkay & Dai, 1997
 Huananpotamon Dai & Ng, 1994
 Ibanum Ng, 1995
 Indochinamon Yeo & Ng, 2007
 Inlethelphusa Yeo & Ng, 2007
 Insulamon Ng & Takeda, 1992
 Iomon Yeo & Ng, 2007
 Isolapotamon Bott, 1968
 Johora Bott, 1966
 Kanpotamon Ng & Naiyanetr, 1993
 Kukrimon Yeo & Ng, 2007:
 Lacunipotamon Dai et al., 1975
 Laevimon Yeo & Ng, 2005
 Larnaudia Bott, 1966
 Latopotamon Dai & Türkay, 1997
 Longpotamon Shih, Huang & Ng, 2016
 Lophopotamon Dai, 1999
 Malayopotamon Bott, 1968
 Mediapotamon Türkay & Dai, 1997
 Megacephalomon Yeo & Ng, 2007
 Mindoron Ng & Takeda, 1992
 Minpotamon Dai & Türkay, 1997
 Minutomon Huang & Mao, 2014
 Nakhonsimon Promdam, Nabhitabhata & Ng, 2014
 Nanhaipotamon Bott, 1968
 Neilupotamon Dai & Türkay, 1997
 Nemoron Ng, 1996
 Neolarnaudia Türkay & Naiyanetr, 1986
 Neotiwaripotamon Dai & Naiyanetr, 1994
 Ovitamon Ng & Takeda, 1992
 Parapotamonoides Dai, 1990
 Parapotamon De Man, 1907
 Pararanguna Dai & G. X. Chen, 1985
 Parvuspotamon Dai & Bo, 1994
 Phaibulamon Ng, 1992
 Pilosamon Ng, 1996
 Planumon Yeo & Ng, 2007
 Potamiscus Alcock, 1909
 Pudaengon Ng & Naiyanetr, 1995
 Pupamon Yeo & Ng, 2007
 Qianpotamon Dai, 1995
 Quadramon Yeo & Ng, 2007
 Rathbunamon Ng, 1996
 Ryukyum Ng & Shokita, 1995
 Setosamon Yeo & Ng, 2007
 Shanphusa Yeo & Ng, 2007
 Sinolapotamon Tai & Sung, 1975
 Sinopotamon Bott, 1967
 Stelomon Yeo & Naiyanetr, 2000
 Stoliczia Bott, 1966
 Takpotamon Brandis, 2002
 Tenuilapotamon Dai et al., 1984
 Tenuipotamon Dai, 1990
 Teretamon Yeo & Ng, 2007
 Terrapotamon Ng, 1986
 Thaiphusa Ng & Naiyanetr, 1993
 Thaipotamon Ng & Naiyanetr, 1993
 Tiwaripotamon Bott, 1970
 Tomaculamon Yeo & Ng, 1997
 Trichopotamon Dai & G. X. Chen, 1985
 Vadosapotamon Dai & Türkay, 1997
 Vietopotamon Dang & Ho, 2002
 Villopotamon Dang & Ho, 2003
 Yarepotamon Dai & Türkay, 1997
 Yuebeipotamon Huang, Shih & Mao, 2016
 Yuexipotamon Huang & Mao, 2014

См. также 
 Calcipotamon puglabrum

Примечания 

Potamoidea
Семейства ракообразных